Redhead ist der Familienname von:

 Janelle Redhead (* 1989), Leichtathletin aus Grenada
 Joel Redhead (* 1986), Leichtathlet aus Grenada
 Kathleen Redhead (* um 1955), englische Badmintonspielerin
 Scott Alan Redhead (* 1950), kanadischer Pilzkundler

Redhead steht für:
 Redhead (Australien), Ort in Australien
 Redhead (Musical), Broadway-Musical von Albert Hague und Dorothy Fields (1957)

Siehe auch:
 Blonde Redhead, US-amerikanische Pop-Band
 Red Hat, ein US-amerikanischer Softwarehersteller
 Readhead